Araçuaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araçuaí (ort), Minas Gerais, 
 Araçuaí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar